Az alábbi családfa a beloozerói fejedelmeket tartalmazza.

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Beloozerói fejedelmek listája

Uralkodói családfák